The Office est le titre de trois séries télévisées britannique, américaine, et indienne :
 The Office, la série britannique
 The Office, la série américaine (liste des épisodes de The Office)
 , la série indienne

Cette série a également fait l'objet de huit adaptations : 
 une française : Le Bureau
 une québécoise : La Job
 une allemande : 
 une chilienne : 
 une suédoise : 
 une finnoise : 
 une hébreue : 
 une tchèque :